Никола́й Алекса́ндович Ро́дин:
 Родин, Николай Алексеевич (1923—2003) — советский рабочий авиастроительной промышленности, Герой Социалистического Труда (1971).
 Родин, Николай Алексеевич (род. 1931) — советский борец классического стиля.